Васи́лий Неча́ев:
 Нечаев, Василий Васильевич (1861—1918) — русский археолог, архивариус, историк и москвовед.
 Нечаев, Василий Васильевич (1895—1956) — советский пианист и композитор.
 Нечаев, Василий Григорьевич (1914—1941) — Герой Советского Союза.
 Нечаев, Василий Ильич (1920—1999) — советский математик.
 Нечаев, Василий Михайлович (1860—1935) — русский юрист, один из авторов статей в ЭСБЕ.
 Нечаев, Василий Петрович (в монашестве Виссарион; 1823—1905) — епископ Русской православной церкви, епископ Костромской и Галичский.